Indústria, setor econômico

Lugares no Brasil 
Minas Gerais
 Industrial (Contagem)
 Industrial (Coronel Fabriciano)
 Industrial (Igrejinha)
 Industrial (Juiz de Fora)
 Industrial (região de Contagem)
 Industrial Americano, no município de Santa Luzia
 Industrial Novo Reno, no município de Coronel Fabriciano

São Paulo
 Parque Industrial (Campinas)
 Vila Industrial (Campinas)

Sergipe
 Industrial (Aracaju)

Rio Grande do Sul
 Industrial (Canoas)

Empresas 
 Industrial Light & Magic, empresa estadunidense de efeitos especiais para filmes

Esporte 
 Industrial Esporte Clube, clube de futebol brasileiro do município de Linhares, no Espírito Santo
 Industrial Futebol Clube, clube de futebol brasileiro do município de Aracaju, em Sergipe

Música 
 Industrial (álbum), álbum de estúdio da banda Pitchshifter
 Música industrial, estilo musical

Ver também